Club Deportivo San Francisco puede referirse a:

 Club Deportivo San Francisco (Bahía Blanca), club deportivo de esa ciudad de Argentina.
 Club Deportivo San Francisco (Las Piedras), club deportivo de esa ciudad de Uruguay.
 Club Deportivo San Francisco (Azogues), club deportivo de esa ciudad de Ecuador.